Edvard I kan syfta på:

 Edvard I av England (1239–1307, kung av England från 1272
 Edvard I av Portugal (1391–1438), konung av Portugal från 1433